Q'anjob'al (volk), een Mayavolk
 Q'anjob'al (taal), de taal van dat volk